Бакеево — название населённых пунктов в России:

 Бакеево — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Бакеево — село в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Бакеево — деревня в Солнечногорском районе Московской области.